Медаль «За отличие в военной службе» — название ряда наград.

 Медаль «За отличие в военной службе» (ГУСП) — ведомственная медаль Главного управления специальных программ президента Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в военной службе» (МЧС) — ведомственная медаль Министерства по чрезвычайным ситуациям России.
 Медаль «За отличие в военной службе» (Минобороны) — ведомственная медаль Министерства обороны Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в военной службе» (СВР) — ведомственная медаль Службы внешней разведки Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФАПСИ) — ведомственная медаль Федерального агентства правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации.
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФПС) — ведомственная медаль Федеральной пограничной службы России.
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСБ) — ведомственная медаль Федеральной службы безопасности России.
 Медаль «За отличие в военной службе» (ФСО) — ведомственная медаль Федеральной службы охраны России.

См. также 
 Медаль «За отличие»
 Медаль «За отличие в службе»